Als Berufskräuter werden die Vertreter folgender Gattungen bezeichnet:
Erigeron, siehe Berufkräuter
Conzya, siehe Berufkräuter (Conyza)